Erik Berg kan syfta på:

 Erik Berg (1876–1945), finländsk politiker
 Erik Berg (1928–2015),  svensk bildhuggare och träskulptör
 Erik Berg (född 1988), svensk fotbollsspelare
 Erik J. Berg (född 1991), kanadensisk skådespelare
 Erik Berg (född 1998), svensk liberal politiker